Masur kan syfta på:
 Masur – flammig och vågig struktur i virke som har onormalt orienterade celler och årsringar
 Masurbjörk – vårtbjörk som har masurvirke
 Masur – invånare i det forna polska hertigdömet Masovien, se masurer
 Masur (grotta), Vajots Dzor, Armenien

Personer
 Kurt Masur (1927–2015), tysk dirigent
 Norbert Masur (1901–1971), svensk köpman